DIBS (сокр. от ) — система резервного копирования данных путём обмена ими между компьютерами в Интернете. Используется принцип пиринговых сетей.

Целью проекта является предоставление простой в использовании, безопасной и надёжной системы резервного копирования. Философия DIBS основана на относительной дешевизне дискового пространства, а лозунг на сайте проекта гласит: «Резервное копирование тоже должно быть дешёвым».

Зеркалирование данных путём добавления в компьютер большего количества запоминающих устройств не является абсолютно надёжным, так как пожар, наводнение, скачок напряжения и иные события могут уничтожить данные, хранящиеся локально на одном компьютере. DIBS пересылает данные с одного компьютера на другой (и наоборот), так что в случае катастрофы, данные можно будет восстановить, взяв их с уцелевших компьютеров.

DIBS является системой резервного копирования, а не файлообменной системой вроде Napster или Gnutella. DIBS автоматически шифрует все передаваемые данные, поэтому компьютер, на котором находятся ваши данные, не имеет к ним доступа.

Ссылки 
 Домашняя страница DIBS 
 Страница DIBS на Sourceforge.net

Литература 
 
 

Программное обеспечение с лицензией BSD
Свободное сетевое программное обеспечение
Свободные системы резервного копирования